Шлёнский, Шлёнски — еврейская фамилия. Известные носители:
 Шлёнский, Авраам (1900—1973) — еврейский поэт, переводчик, издатель.
 Шлёнский, Владимир Николаевич (1945—1986) — советский поэт, автор текстов песен.
 Шлёнски, Вердина (1905—1990) — израильский композитор, пианистка, педагог, сестра поэта Аврама Шлёнского.

См. также